Хорки може бити:

 Хорки (Жилина), насељено мјесто у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република
 Хорки (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хорки (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република